Појам Битка код Корсуња може да се односи на:
 Битка код Корсуња (1630),
 Битка код Корсуња (1648),